Грета Арн (; родилась 13 апреля 1979 года в Будапеште, Венгрия) — венгерская профессиональная теннисистка, большую часть своей карьеры выступавшая за Германию.
 Победительница 2 турниров WTA в одиночном разряде.

Общая информация 
Грета — одна из двух детей Рудольфа и Каталин Арн. У уроженки Будапешта есть старший брат Норберт.

Арн пришла в теннис в 8 лет. Любимое покрытие — хард.

Грета тренируется в Италии — в римском TC Parioli.

С самого начала профессиональной карьеры и до 1 января 2008 года Арн представляла на соревнованиях Германию, затем — Венгрию. При этом всё это время Грета имеет двойное немецко-венгерское гражданство.

Лучшим моментом своей спортивной карьеры Арн считает участие в теннисном турнире Олимпиады 2008 года.

Помимо родных немецкого и венгерского, Грета также владеет английским языком.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Победы (2)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (4) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (13)

Победы (4)

Поражения (9)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1979 году
Родившиеся 13 апреля
Родившиеся в Будапеште
Теннисисты Германии
Теннисисты Венгрии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года